Handeling of ritueel om toegang te verkrijgen bij een vereniging of genootschap
 initiatiesacramenten, inwijdingsrituelen bij de katholieke kerk 
 initiatie (genetica), bij de DNA-transcriptie
 Initiatie (scheikunde), een proces waarbij reactieve tussenproducten ontstaan die een kettingreactie op gang brengen.